Le mot anglais first (en français premier) peut faire référence à :
 First édition, maison d'édition dépendant du groupe Editis ;
First Group, groupe privé britannique spécialisé dans le transport public ;
The First, comics américain ;
 Série First, gamme de bateau à voile de régate/croisières du constructeur de bateau français Bénéteau ;
Tour First, le plus haut gratte-ciel du quartier d'affaires français de la Défense ;
 Un First, en tennis, il s'agit d'un joueur qui perd directement à son  d'un tournoi ou d'un championnat, généralement contre un adversaire plus faible ;
First, parfum de Van Cleef & Arpels ;
 First Murder (Murder in the First), série télévisée américaine ;
The First, série télévisée américaine.

Sigles 

Le sigle FIRST peut faire référence à :
 Forum of incident reponse and security teams, organisation spécialisée dans la diffusion rapide d'informations au sujet des incidents informatiques ;
Fédération indépendante du rail et des syndicats des transports, syndicat de la SNCF et des entreprises de transport ;
 FIRST Robotics : For Inspiration and Recognition of Science and Technology, organisme coordonnant plusieurs compétitions de robotique pour les jeunes.

Voir aussi 
 Voir aussi la liste complète des articles dont le titre commence par le terme « First » et par le terme « The First »